Alte Mühle Donsbrüggen
 Alte Mühle Twisteden
 Alte Mühle (Weywertz)